Bliss se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Richard Bliss
 Donald Everett Bliss